Le Bluenose Classic 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Bluenose Classic qui se déroule du  au  à Halifax. Le tournoi fait partie de la catégorie International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local David Phillips.

Mohd Azlan Iskandar remporte le titre en s'imposant face à Hisham Mohd Ashour.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bluenose Classic
 Saison 2011 de la PSA

2011
Squash en 2011
Sport au Canada en 2011
Sport en février 2011